Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1960-1961 a vu la victoire du FC Lugano.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le FC Schaffhouse et l'AC Bellinzone ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Match de barrage 

 *  - match interrompu à la , après que le terrain eut été envahi

Promotions 
 Le FC Lugano et le FC Schaffhouse sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Bodio et le FC Porrentruy rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Winterthur et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Cantonal Neuchâtel et le FC Nordstern Bâle sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1960
Sport en Suisse en 1961